Église Saint-Nazaire peut faire référence à différentes églises.

Indre :
 Église Saint-Nazaire, Azay-le-Ferron

 Loire-Atlantique :
 Église Saint-Nazaire, Saint-Nazaire

Saint-Nazaire